Gradsko (en macédonien Градско) est un village du centre de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Gradsko. Le village comptait 2219 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 1 920
 Bosniaques : 215
 Roms : 48
 Turcs : 7
 Albanais : 6
 Serbes : 14
 Autres : 9

Voir aussi

Liens internes 
 Gradsko

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Gradsko

Références 

Village dans la commune de Gradsko